Oscar Vladislas de Lubicz Milosz est un poète franco-lituanien de langue française.
Czesław Miłosz est un poète polonais, neveu du premier.